Als Haskani wird ein in der Sindschar-Region beheimateter jesidischer Stamm bezeichnet.

Die traditionellen Siedlungsgebiete der Haskani in Sindschar sind die jesidischen Städte Sinun und Khana Sor.

Einzelnachweise 

Jesiden im Irak
Jesidischer Stamm